Die Liga 1931 war die fünfte Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 22. März und endete am 29. November 1931.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1931 auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1931
Fußballsaison 1931